Nehorelaje (vitryska: Негарэлае) är en agropolis i Belarus.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Minsk. Nehorelaje ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur och klimat 
Terrängen runt Nehorelaje är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Nehorelaje. Närmaste större samhälle är Dziarzjynsk,  km nordost om Nehorelaje.

Omgivningarna runt Nehorelaje är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Nehorelaje är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Se även 
 Landsbygdsorter i Minsks voblasć
 Vitrysslands landsbygdsorter

Referenser

Kommentarer

Källor 

Landsbygdsorter i Minsks voblasć